Агиррегарай () — испанская фамилия. Известные носители:

 Агиррегарай, Матиас (род. 1989) — уругвайский футболист;
 Агиррегарай, Оскар (род. 1959) — уругвайский футболист.